«We’ve got it goin' on» () — дебютный сингл американской поп-группы Backstreet Boys, позднее выпущенный на их первом альбоме Backstreet Boys. Песня была сначала выпущена в США, но не имела большого успеха. Она достигла 69 строчки в хит-параде Billboard Hot 100. После этого сингл был выпущен в Европе и стал популярным.

История создания 
Песня была записана 21-22 июня 1995 года в студии Cheiron в Стокгольме в течение недели, проведенной группой с продюсерами и авторами песен Максом Мартином и Деннизом Попом. Backstreet Boys приехали на неделю, чтобы записать только эту песню. Но они завершили запись за два дня, поэтому Мартин и Поп предложили группе другую песню, «Quit playing games with my heart». Ник Картер из-за ломки голоса был не способен петь во время записи песни.

Список композиций 
Европа
 We’ve got it goin' on (radio edit) — 3:39
 We’ve got it goin' on (Hula’s house mix) — 5:11

Европа (макси-сингл)
 We’ve got it goin' on (radio edit) — 3:39
 We’ve got it goin' on (Hula’s house mix) — 5:11
 We’ve got it goin' on (T And K Harlesden mix) — 3:42
 We’ve got it goin' on (Amadin club mix) — 6:33
 We’ve got it goin' on (Hula’s club mix) — 3:50

Европа
 We’ve got it goin' on (radio edit) — 3:39
 We’ve got it goin' on (Hula’s house mix) — 5:11
 Get down (Smokin' Beats club mix) (, Тони Коттура) — 7:14
 Tell me that I’m dreaming — 4:46

США
 We’ve got it goin' on (radio mix) — 3:39
 We’ve got it goin' on (Amadin’s euro mix) — 3:35
 Backstreet Boys album medley — 4:08

Музыкальное видео 
Первое музыкальное видео группы было снято 19 августа 1995 года в городе Орландо, США. Режиссёром стал Лайонел Мартин. Видео начинается с представления группы на радио. В клип включены кадры исполнения песни группой в спортзале, в парке, в музыкальной студии, а также во время игры в баскетбол, мойки машины, игры в зале игровых автоматов и бильярда, их выступления в клубе.

Чарты и продажи

Чарты

Чарты года

Сертификаты

Даты выпуска

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы 

Синглы Backstreet Boys
Синглы 1995 года
Песни по алфавиту
Песни 1995 года
Дебютные синглы 1995 года